Sanfourche er et fransk efternavn

Kendte personer med navnet 
 Henry Sanfourche (1775-1841), oberst i Kongeriget Frankrig
 Arthur Sanfourche (1898-1945), testpilot, mekaniker og far til følgende
 Jean-Joseph Sanfourche, ganske enkelt kendt som Sanfourche (1929-2010), fransk kunstner
 Pierre Sanfourche-Laporte (1774-1856), fransk jurist

Referencer 

Franske efternavne